Basilica di San Paolo a Palazzolo Acreide (SR)
 Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma
 Basilica di San Paolo Maggiore a Napoli
 Basilica San Paolo – fermata della metropolitana di Roma

Pagine correlate 

 Basilica dei Santi Pietro e Paolo
 Chiesa di San Paolo